East Dean kan syfta på:

Storbritannien 

 East Dean, Hampshire, ort, England, 
 East Dean, West Sussex, ort, England, 
 East Dean, East Sussex, ort, England, 
 East Dean, Gloucestershire, ort, England,